Nosovka neboli nazála může znamenat:

Nazální souhláska
Nazální samohláska
Nosivka – město na Ukrajině rusky nazývané Nosovka

Externí odkazy